This Is My Life signifie C'est ma vie et peut désigner :

Musique

Album 

 , album de Shirley Bassey sorti en  ;
 , album de Shirley Bassey sorti en  ;
 , album de Joe Dolan sorti en  ;
 , album de Carly Simon sorti le .
 This Is My Life, album de Calvin Russell sorti en .

Chanson 

 , chanson de Gasolin' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Tubeway Army présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson d'Eartha Kitt sorti le 1986 ;
 , chanson de Tom Jones présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Elli Erl présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 2005 ;
 , chanson de Slim Thug présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Joana Zimmer, présente sur l'album The Voice in Me sorti en 2006, et générique de la série télévisée  ;
 , chanson de Fefe Dobson présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Eurobandið représentant l'Islande à l'Eurovision 2008 ;
 , chanson de Phil Vassar présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Hopsin, ,  et Donte "Burger" Winston présente sur l'album  sorti le , bande son du film  ;
 , chanson d'Anna Bergendahl présente sur l'album  sorti le  ;
 This Is My Life, chanson d'Edward Maya présente sur l'album The Stereo Love Show sorti le .

Voir aussi